Assedio di Steenwijk – assedio che si svolse dal 18 ottobre 1580 al 23 febbraio 1581 nel corso della guerra degli ottant'anni
 Assedio di Steenwijk – assedio che si svolse dal 30 maggio al 5 luglio 1592 nel corso della guerra degli ottant'anni